2014 Голяма награда на Монако е 61-вото за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 25 май 2014 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако